UEFA Superkup 2021. bilo je 46. izdanje UEFA Superkupa. Utakmicu su igrali Chelsea (osvajač UEFA Lige prvaka 2020./21.) i Villarreal (osvajač UEFA Europske lige 2020./21.) Utakmica je igrana 11. kolovoza 2021. na Windsor Parku, Belfast, Sjeverna Irska.

Chelsea je dobio utakmicu 6:5 na penale. Prije izvođenja penala rezultat je bio 1:1. Ovom je pobjedom Chelsea drugi put u povijesti osvojio UEFA Superkup.

Momčadi

Utakmica

Detalji 
Chelsea je bio „domaćin” iz administrativnih razloga.

Statistike

Izvori

Vidi još 
 Finale UEFA Lige prvaka 2021.
 Finale UEFA Europske lige 2021.

Vanjske poveznice 
 Službena web stranica

 2021.
Nogometne utakmice u Ujedinjenom Kraljevstvu
Nogomet u Sjevernoj Irskoj